Uitzet (bier)
 Uitzet (uitrusting)

Zie ook 

 Uitzetting